De Engelse voetbalclub West Ham United FC speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt West Ham United

Statistieken

Europa Cup II (seizoen 1964/65)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1964/65 onder leiding van trainer-coach Ron Greenwood. De Engelse formatie wist door te dringen tot de finale en versloeg daarin het Duitse TSV 1860 München met 2-0 door twee treffers van Alan Sealey.

Europa Cup II (seizoen 1965/66)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1965/66 onder leiding van trainer-coach Ron Greenwood. De Engelse formatie begon het toernooi als titelverdediger en wist door te dringen tot de halve finale, waarin het verloor van het Duitse Borussia Dortmund.

Europa Cup II (seizoen 1975/76)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1975/76 onder leiding van trainer-coach John Lyall. De Engelse formatie wist door te dringen tot de finale, waarin het met 4-2 verloor van het Belgische RSC Anderlecht.

Europa Cup II (seizoen 1980/81)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Europa Cup II, seizoen 1980/81 onder leiding van trainer-coach John Lyall. De Engelse formatie wist door te dringen tot de kwartfinale, waarin het werd uitgeschakeld door Dinamo Tbilisi.

UEFA Cup (seizoen 1999/00)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1999/00 onder leiding van trainer-coach Harry Redknapp. De Engelse formatie werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het Roemeense Steaua Boekarest.

UEFA Cup (seizoen 2006/07)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Alan Pardew. De Engelse formatie werd in de eerste ronde uitgeschakeld door USC Palermo. Op de 1-0 thuisnederlaag volgde een 3-0 verlies in Italië.

UEFA Europa League (seizoen 2015/16)

Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2015/16 onder leiding van trainer-coach Slaven Bilić. De Engelse formatie werd in de derde kwalificatieronde uitgeschakeld door Astra Giurgiu.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Europees
West Ham United FC